«Терроризм и коммунизм» — название книг Карла Каутского и Льва Троцкого, опубликованных в 1919 и 1920 годах, соответственно.

Книги 
 «Терроризм и коммунизм» — книга Каутского (1919).
 «Терроризм и коммунизм» (Анти-Каутский) — книга Троцкого (1920), написанная как ответ Кауцкому на его одноимённый труд и брошюру «Диктатура пролетариата» (1918).

Примечания